Хатиџе султанија (; 1589, Маниса)  је била старија ћерка Мехмеда III и Халиме султаније.

Биографија
Рођена је 1589. године у Маниси, као ћерка султаније Халиме.

Бракови
Удала се новембра 1604. године за коњушара Мустафа-пашу, који је заузимао важне позиције током владавине њеног полубрата (умро 1610). Након његове смрти, 10. октобра 1612. године удала се за унука Ајше Хумашах султаније, сина Јусуф Синан-паше и његове прве супруге Салихе султаније, Махмуд-бега. 

Након њене смрти Махмуд-бег се 1620. године поново оженио, и то ћерком Мурата III. Како је и њена тетка султанија Фатма последњи пут поменута у изворима 1620. године, могуће је да је она та коју је и оженио. 

Према неким старијим изворима, постоје записи италијанских амбасадора који напомињу да је њен супруг Махмуд-бег био омиљени зет султана Ахмеда и да је волео да проводи време са њим. Индиректно се напомиње да је Хатиџе још била жива 1615. године, али се зна да је умрла пред крај владавине султана Ахмеда. Ако је веровати тим записима, највероватније је умрла 1616. године. Сахрањена је поред оца у Аја Софији. Речено је да је имала три сина, али није познато који је од којег супружника.

Референце 

Умрли 1616.
Османско царство